Жумабек — топоним и фамилия.

Топоним 
 Жумабек — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Жумабек — село в Абайском районе Карагандинской области.

Фамилия 
 Жумабек, Абылайхан Муратбекулы (род. 2001) — казахстанский футболист.